Urz puede referirse a:

Lugares 
 Brime de Urz, municipio de España,provincia de Zamora
 La Urz, localidad de España, provincia de León
 Quintanilla de Urz, municipio de España,provincia de Zamora

Plantas 
 el nombre común de la planta Calluna vulgaris;
 el nombre común de la planta Erica arborea;
 el nombre común de la planta Erica australis;
 el nombre común de la planta Erica cinerea;
 el nombre común de la planta Erica scoparia; o
 el nombre común de la planta Erica vagans.